Дъбрава може да се отнася за:

 Дъбрава, село в област Благоевград, България;
 Дъбрава, село в област Добрич, България;
 Дъбрава, село в област Ловеч, България;
 Дъбрава, квартал на Стара Загора, България;

 Вижте също
 Дъбравка, село в област Видин, България.
 Дъбравата, село в област Ловеч, България.